Директива:

Директива — загальна керівна вказівка, що дається вищим органом підлеглому. 
Директива — тип законодавчого акту ЄС. 
Директива — спеціальна команда, яка вказує компілятору на особливості обробки коду при компіляції.